L'expression « basset griffon vendéen » peut faire référence à deux races de chien courant originaires de Vendée, en France :
 le grand basset griffon vendéen ;
 le petit basset griffon vendéen.

Voir aussi 

 le type griffon ;
 le briquet griffon vendéen ;
 le grand griffon vendéen ;
 le chien blanc du Roy, aujourd'hui .